Municipio de Roubidoux puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Roubidoux (condado de Pulaski, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pulaski.
 Municipio de Roubidoux (condado de Texas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Texas.